Литвиновка () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321288003. Население по переписи 2001 г. составляет 203 (85/118 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Литвиновка находится в 1-м км от места впадения реки Карамушина в реку Мжа,
в 4-х км от г. Валки,
в 2-х км от сёл Пески и Яблоновка.
К селу примыкает большой лесной массив (дуб).
Рядом с селом проходят автомобильные дороги  () и .

История 
 1700 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе Литвиновка, располагавшемся на левом берегу реки Курячьей, были 262 двора, сельсовет, ботаническая опытная станция и четыре ветряные мельницы.
 В 1940 году на соседнем, находившемся к западу хуторе Курячьем было 7 дворов.

Известные люди 

 Выдренко, Дмитрий Александрович — Герой Советского Союза.

Экономика 
 В селе была при СССР молочно-товарная ферма.
 Комбикормовый завод.
 «Валковский ветсанзавод».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Литвиновский фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 90 чел.
 Литвиновка (дендропарк), основан в 1930-33 гг. под руководством акад. Н. И. Вавилова. Тут растут около 200 видов деревьев-экзотов, в основном североамериканского и дальневосточного происхождения. В 1984 г. его было объявлено памятником садово-паркового искусства.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания